Порту-Мониш:

 Порту-Мониш — поселок на северо-западе острова Мадейры, в Автономном регионе Мадейры (Португалия).
 Порту-Мониш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Мадейра.